Petrus Marinus Cochius (1840-1891), Nederlandse burgemeester
Petrus Marinus Cochius (1874-1938), Nederlandse fabrikant en kunstverzamelaar